Списак устава Југославије:

 Видовдански устав (1921)
 Септембарски устав (1931)
 Устав Федеративне Народне Републике Југославије (1946)
 Уставни закон 1953.
 Устав Југославије од 1963. године
 Устав Југославије од 1974. године
 Устав Савезне Републике Југославије (1992)

Види још 
 Уставна повеља Србије и Црне Горе од 2003. године

Референце

Литература